Balázs Ferenc
 Balázs Ferenc (1822–1887) honvédtiszt, 1848-as főhadnagy
 Balázs Ferenc (1901–1937) erdélyi magyar író, költő és lelkész
 Balázs Ferenc (1913–2012) botanikus
 Balázs Ferenc (1933–1957) 1956-os szabadságharcos
 Balázs Ferenc (1959) festő
hasonló nevű személyek
 Balázs Fecó (1951–2020) énekes, zenész, zeneszerző